Ray Taylor (1888-1952) – regista statunitense
Ray Taylor (n. 1930) – calciatore inglese
Ray Taylor (n. 1947) – calciatore australiano
Ray Taylor (1963-2004) – wrestler statunitense meglio noto con lo pseudonimo di Big Boss Man